Mahlen bezeichnet Folgendes:
 eine Tätigkeit in einer Mühle mit einem Mahlwerk
 Mahlen (Eystrup), ein Ortsteil der Gemeinde Eystrup, Landkreis Nienburg/Weser, Niedersachsen
 Mahlen (Zeitz), ein Ort in der Ortschaft Kayna der Stadt Zeitz, Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt

Mahlen ist der Familienname folgender Personen:
 Johann Christoph von Mahlen (1720–1789), preußischer Generalmajor und Chef des Dragonerregiments Nr. 2